Osoby:
 Ida Krottendorf – austriacka aktorka

Austria:

 Krottendorf-Gaisfeld – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg

Zobacz też:
 Crottendorf